Азера () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Азера () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь